El título «La sirena varada» puede referrise a:

Obras 
 La sirena varada (1934), obra de teatro del dramaturgo español Alejandro Casona.
 La sirena varada (1972), escultura del escultor español Eduardo Chillida - ubicada en el Museo Arte Público de Madrid.
 La sirena varada (1993), canción del grupo español Héroes del Silencio.